Fadrique Enríquez de Mendoza (1390-1473), 2e admiraal van Castilië en 2e heer van Medina del Rioseco.
Fadrique Enríquez (1465-1538), 4e admiraal van Castilië.